Pašman, otok u Jadranskom moru, južno od Zadra. 
 Pašman, naselje  i općina na otoku Pašmanu